

Geografia 
 Davey – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Nebraska, nella contea di Lancaster

Persone 
 Alan Davey (1963) – bassista inglese
 Damian Davey (1964-2017) – attore e cantante britannico
 Frank Davey (1940) – poeta, scrittore e docente canadese
 Gerry Davey (1914-1977) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio svizzero 
 Horace Davey (1889-1970) – regista e attore statunitense 
 Horace Davey, barone Davey (1833-1907) – nobile, giudice e politico inglese
 John Davey (1964) – nuotatore britannico
 Martin Davey (1884-1946) – politico statunitense